Rafael Castillo (nascido a 17 de setembro de 1984, em Nova Iorque), popularmente conhecido como De La Ghetto, é um cantor americo-porto-riquenho de reggaeton. Nasceu em  Nova Iorque mas foi criado na favela La Perla na capital Portor Riquenha. Atualmente, segue carreira solo, mas já fez parte de uma dupla com Arcángel. Uma de suas colaborações, "Siente El Boom", figurou na trilha sonora de Grand Theft Auto IV, mais precisamente na playlist da estação San Juan Sounds. Em 2016, foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Canção de Música Urbana por sua canção "Acércate".

Discografia

Álbuns solo

Mixtapes 
 Masacre Musical Mixtape (2007)
 The Boss of the Block (2007)
 El Jefe del Bloque (2007)
 The Boss of the Block Vol. II (2007)
 Masacre Musical Presents: El Movimiento (2008)
 Masacre Musical Presents: El Movimiento Vol. II (2009)

Singles

As featured artist 

Norte-americanos de ascendência porto-riquenha
Cantores de língua espanhola dos Estados Unidos
Cantores dos Estados Unidos
Rappers dos Estados Unidos
Cantores de reggaeton dos Estados Unidos